Ринкон Гвадалупе има више значења:

 Ринкон Гвадалупе (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Гвадалупе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику